Fuck It (I Don't Want You Back) — дебютний сингл американського pop/R&B співака Eamon.
 Fuck It, I Love You — пісня шотландського співака Малкольма Мідлтона.
 Fuck It, We'll Do It Live — альбом американського панк-хорор гурту Wednesday 13.

Див. також 
 Fuck
 Fuck off
 Fuck you